Bergeres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bergères, Champagne-Ardenne, departementet Aube, 
 Bergères-lès-Vertus, Champagne-Ardenne, departementet Marne, 
 Bergères-sous-Montmirail, Champagne-Ardenne, departementet Marne,